Piotrawin ist der Name von:

 Piotrawin (Jastków), Schulzenamt der Gemeinde Jastków, Powiat Lubelski, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Piotrawin (Łaziska) an der Weichsel, Schulzenamt der Gemeinde Łaziska, Powiat Opolski, Woiwodschaft Lublin, Polen